Дженна:

 Дженна — женское личное имя.
 Дженна Пресли (род. 1987) — американская порноактриса.
 Дженна Хейз (род. 1982) — американская порноактриса и порнорежиссёр.

См. также 
 Джена